Да́нни Вие́йра да Ко́ста (; ) — немецкий футболист, защитник клуба «Майнц 05».

Клубная карьера 
Данни да Коста — воспитанник «Винфридии Мюльхайм» и леверкузенского «Байера». Дебютировал в первой команде «фармацевтов» 16 декабря 2010 года в матче Лиги Европы против «Атлетико Мадрид».

24 сентября 2011 года защитник впервые сыграл в матче Бундеслиги, заменив во втором тайме игры с «Баварией» Карима Беллараби.

Всего в сезоне 2011/12 да Коста сыграл 6 матчей в чемпионате Германии, в которых отметился одной голевой передачей (в матче с «Майнцем»).

Летом 2012 года футболист отправился в аренду в «Ингольштадт 04».

В сезоне 2017/18 Данни Да Коста подписал контракт с «Айнтрахтом» из Франкфурта до 30 июня 2021 года.

Достижения 
«Ингольштадт 04»
 Победитель Второй Бундеслиги: 2014/15

«Айнтрахт»
 Обладатель Кубка Германии: 2017/18
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2021/22

Статистика 
.

Источник:

Примечания 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Байер 04 II»
Игроки ФК «Ингольштадт 04»
Игроки ФК «Ингольштадт 04 II»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Майнц 05»